Saturday Review, una rivista statunitense conosciuta originalmente con il nome di The Saturday Review of Literature
Saturday Review, una rivista inglese (pubblicata negli anni 1855-1958)
Saturday Review, uno show culturale della BBC Radio 4